Игорь Юдин: Юдин, Игорь (род. 1987) — австралийский волейболист.
 Юдин, Игорь Викторович (род. 1954) — российский хормейстер и дирижёр.